Elischa ist ein biblischer Name und bezeichnet:

 Elischa, Prophet im Nordreich Israel
 Elischa, Sohn des Jawan: siehe dort
 Elischa ben Abuja (* vor 70), Tannait

Siehe auch:
 Elisha
 Elisa